Emergency — это серия видеоигр-симуляторов спасения от немецкого разработчика Sixteen Tons Entertainment, разработанная креативным директором и изобретателем серии Ральфом Стоком. В играх игроки берут на себя управление аварийно-спасательными службами, включая пожарные и скорую помощь, полицию и технические службы, такие как Technisches Hilfswerk. Центральным элементом серии является руководство операциями по вымышленным спасательным операциям, преступлениям, а также управлению медицинским обслуживанием и катастрофами, командуя парком транспортных средств и персонала.

Первая игра в серии, Emergency: Fighters for Life, была опубликована TopWare Interactive в 1998 году. Emergency 2 была издана Take 2 Interactive в 2002 году, которая продолжила издавать Emergency 3 в 2005 году и Emergency 4 в 2006 году. В 2010 году Deep Silver контролирует публикацию серии Emergency и ее дополнительных продуктов.

Геймплей 
Элементы управления и графика типичны для игры в стратегии в реальном времени (RTS): левая кнопка мыши выбирает юнит (ы), а правая кнопка мыши командует движением или действием выбранного юнита. В операторской работе также используются типичные ракурсы жанра RTS. Миссии в чрезвычайной ситуации обычно начинаются с короткого кинематографического ролика о причине чрезвычайной ситуации, которую посещает игрок. Миссии имеют стандартную систему событий в порядке номеров, каждая отдельная миссия сложнее и требовательнее, чем предыдущая. Каждая миссия требует от игроков тщательного выбора аварийно-спасательных служб, чтобы справиться с множеством событий. Начиная с Emergency 5, миссии (переименованные события) имеют другую систему. Все события кампании, многопользовательской игры или режима свободной игры можно посетить в одной игровой сессии без загрузки экранов между ними, что делает игровой процесс более плавным. Между каждым крупным событием игрок имеет дело со стандартными динамическими чрезвычайными ситуациями, такими как автомобильные аварии, неотложная медицинская помощь, преступления, пожары, пропажи без вести, разрывы трубопроводов и другие. 

Мультиплеер
 Хотя во все игры основной и дополнительной серий можно играть в автономном режиме и в одиночном режиме, начиная с Emergency 4 также поддерживается совместный многопользовательский онлайн-режим. В последнюю игру, Emergency HQ, можно играть только при постоянном подключении к Интернету. , что обычно для многопользовательских мобильных игр. В Emergency HQ нет многопользовательского режима, как в версиях для ПК. Вместо этого существуют спасательные союзы, в которых игроки могут общаться через внутриигровой чат и помогать друг другу, одалживая юниты для своих миссий. Каждый игрок может создать такой спасательный союз и пригласить других игроков. Эти спасательные союзы также соревнуются с другими спасательными союзами в лиге, где сравниваются общие баллы активных членов альянса.

Установка 
Большинство миссий происходят в настоящем, графика сохранена реалистичной. В то время как в начале серии сеттинг был вдохновлен реальными локациями, но без конкретного названия, в Emergency 5, например, действие происходит в крупных городах Германии, таких как Кельн , Гамбург , Мюнхен или Берлин . Соответственно устроены экстренные службы и их транспортные средства. Однако, чтобы представить кампанию, миссии в некоторых играх происходят в прошлом, например, в Средневековье , где игрок сталкивается с охотой на ведьм или Черной смертью .. Еще одна характерная черта серии «Чрезвычайная ситуация» заключается в том, что некоторые миссии вдохновлены текущими или историческими событиями — будь то природные/техногенные катастрофы, терроризм или популизм . Актуальные темы интегрированы в действие кадра.

Игры

Emergency: Fighters for Life 
Emergency: Fighters for Life — первая игра из серии Emergency . Выпущенный 31 июля 1998 года, он состоит из 30 сценариев, упорядоченных по возрастанию сложности. Сценарии включают, например, аварию на гоночной трассе, авиакатастрофу, наводнение, дорожно-транспортное происшествие и угрозу взрыва, а также сценарии, основанные на реальных событиях, таких как катастрофа на авиашоу Ramstein . Игроки могут выбирать из 20 различных спасательных машин.

Прием 
Emergency: Fighters for Life стала краеугольным камнем серии Emergency, создав мир для сообщества моддеров и долгосрочную франшизу для Sixteen Tons Entertainment . Он имеет рейтинг Metacritic 71%.

Emergency 2: The Ultimate Fight for Life 
Основная статья: Emergency 2: The Ultimate Fight for Life

Emergency 2: The Ultimate Fight for Life , вышедшая 11 ноября 2002 года, имеет кампанию с 25 сценариями. Миссии варьируются от аварии поезда на железнодорожном переезде до авиакатастроф и вторжения инопланетян. Количество автомобилей скорой помощи увеличилось до более чем 25. Графический движок и визуальный стиль были переработаны, и впервые аварийные подразделения могут перемещаться внутри зданий.

24 июля 2003 года было выпущено роскошное издание Emergency 2 с двумя новыми миссиями и функциями голосового управления .

Чрезвычайная ситуация 3: Миссия: Жизнь 
Основная статья: Emergency 3: Mission Life

Этот выпуск, известный в Северной Америке как Emergency 3 , является первым, в котором вместо 2D-движка используется 3D-движок и подвижный угол камеры. Кроме того, есть 20 новых миссий, а также два новых игровых режима; Endless and Challenge, где игрок справляется с бесконечным количеством повседневных чрезвычайных ситуаций.

В Emergency 3 игроки могут использовать более 25 различных спасательных машин. Ранее разделенная на полицию , пожарную службу и службу неотложной медицинской помощи , Emergency 3 представила технические силы, предназначенные для решения широкого круга различных вопросов, которые ранее решались другими подразделениями. В результате автокран и мостоукладчик переместили под них из пожарной части. Однако технические подразделения всегда называются «техническими помощниками», поскольку немецкий термин « THW » привел бы к нарушению прав на товарный знак.

Emergency 3 также предоставляет игрокам возможность использовать программное обеспечение для редактирования . Это позволяет игроку создавать собственные карты, чрезвычайные ситуации, миссии, транспортные средства, персонал и пользовательские игровые функции. Это вдохновило растущее сообщество моддинга на создание модификаций на основе экстренных служб разных городов и стран.

Emergency 4: Global Fighters for Life 
Кампания игры, известная как 911: First Responders в Северной Америке, выпущенная в апреле 2006 года, теперь включает обязательные перерывы и цели, прежде чем игроки смогут перейти к следующей крупномасштабной операции. Для зарубежных миссий нужно выбрать несколько юнитов с ограниченным пространством на техническом самолете и полагаться на них на протяжении всей миссии. Впервые в серии Emergency есть совместный многопользовательский режим, в котором игроки могут присоединяться к онлайн-лобби, где хозяин решает, играть ли онлайн бесплатно или выполнять миссии. Предыдущий графический движок и элементы управления оптимизированы по сравнению с предшественником. В Emergency 4 у игроков также есть возможность не только играть в режиме кампании, но и в режиме свободной игры, чтобы играть и набирать высокие баллы.

Emergency 4: Global Fighters for Life содержит 20 миссий и режимы бесплатной игры Endless и Challenge. Это также первая игра в серии, поддерживающая многопользовательский геймплей. Делюкс-релиз включает в себя три дополнительные миссии, поддержку голосовых команд, а также некоторые дополнительные игровые возможности. Игра позволяет игроку использовать более 25 машин скорой помощи, а также различные спасатели. Возможности сил TEC были расширены с момента их добавления в Emergency 3: пожарные бульдозеры вернулись из Emergency 2 в качестве колесных погрузчиков Tech для удаления препятствий, а новый спасательный вертолет и его лебедка позволяют инженерам получать доступ и спасать людей в недоступных местах. места с заземлением. Медицинский спасательный вертолет был понижен до стандартной санитарной авиации.

Сообщество может расширить игру несколькими модификациями, такими как мод Винтерберга или мод Лос-Анджелеса.

Помимо немецкого и английского, игра переведена на испанский, итальянский, чешский и польский языки. График выпуска

 Спин-офф игры
 Полиция скорой помощи
 Emergency Police - это спин-офф, выпущенный в 2001 году. Он содержит 15 миссий, разработан Sixteen Tons Entertainment и опубликован Koch Media. В нем используется та же графика и элементы управления, что и в Emergency - Fighters for Life, а также есть новый отряд - спецназ. Помимо Emergency, Emergency Police содержит только полицейские миссии, например, захват заложников и многое другое.
 
 Прием
 Gamestar оценила Emergency Police на 48%.[6]
 
 
 Чрезвычайная ситуация 2012: В поисках мира
 Emergency 2012 — это первая часть спин-оффа, разработанная Quadriga Games, опубликованная Deep Silver и использующая движок Trinigy Vision Engine.
 
 Прием
 Игры для ПК, 5 ноября 2010 г. - 80% «Требовательная стратегия вместо хромого сима» [7].
 
 Чрезвычайная ситуация 2013 (расширение)
 Emergency 2013 — вторая часть спин-оффа, разработанного Quadriga Games и опубликованного Deep Silver. Это пакет расширения для Emergency 2012, который добавит четыре новых миссии кампании, посвященных вулканическим катастрофам, новую карту для свободной игры и новые миссии для владельцев Emergency 2012. Тем не менее спорным было заявление о том, что игры Emergency 20XX не были в первую очередь нацелены на смерть. фанатам Emergency, но должен был привлечь новых игроков в серию и вывести графический движок на пик своей производительности Прием

 4Players 7 декабря 2012 г. - 56% «Отмывка предшественника, который предлагает слишком мало нового контента» [8].
 
 Emergency 2014 (расширение)
 Emergency 2014 — третья и последняя часть спин-оффа, разработанного Quadriga Games и опубликованного Deep Silver. Это второе дополнение к игре Emergency 2012, посвященное метеоритным катастрофам. Как и в Emergency 2013, в нем есть 4 новых миссии кампании, новая большая карта для свободной игры и 3 новых юнита. Emergency 2014 был выпущен 15 ноября 2013 года.
 
 Прием
 spieletest.at 14 апреля 2014 г. - 70% «Несмотря на небольшие оперативные недостатки, просто весело поддерживать порядок на месте крупных бедствий или небольших аварий с большим парком транспортных средств в условиях огромного дефицита времени».
 
 Emergency 2016 (расширение)
 Это новая версия Emergency 5, содержащая несколько новых транспортных средств, 5 новых миссий, а также средневековую миссию с участием чумных докторов. В игру также добавлены некоторые новые механики, например, полицейские вооружены пистолетами, в отличие от оригинальной версии Emergency 5, которая ограничивала это огнестрельное оружие исключительно для оперативников спецназа.
 
 Прием
 Computerbild Spiele 25 октября 2015 г. - 2,7 (удовлетворительно) «Несмотря на все свои недостатки, «Emergency 2016» имеет свою привлекательность».
 
 Emergency 2017 (расширение)
 Emergency 2017 — это новая версия Emergency 2016. Она включает в себя кампанию Emergency 2016, а также новую кампанию, действие которой снова начинается в Средневековье.

Примечания